Бо́тмер () — немецкая фамилия:
 Бернард В. Ботмер (1912—1993) — американский египтолог немецкого происхождения.
 Дитрих фон Ботмер (1918—2009) — американский археолог немецкого происхождения, младший брат Бернарда Ботмера.
 Карл фон Ботмер (1881—1947) — немецкий офицер, историк и генеалог.
 Феликс фон Ботмер (1852—1937) — германский военный деятель.
 Элеонора Фёдоровна Ботмер (1800—1838) — первая супруга поэта Ф. И. Тютчева.